Die Fußball-Landesliga Mittelrhein 1949/50 war die erste Spielzeit der höchsten Fußball-Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Mittelrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Mittelrhein war die Nachfolgerin der Rheinbezirksliga und unterhalb der 2. Liga West auf der dritten Ebene des damaligen deutschen Ligafußballs angesiedelt.

Meister 1950 wurde die SG Düren 99, die zusammen mit dem SC Fortuna Köln und dem VfL Köln 1899 in die 2. Liga West aufstieg. Ein Abstieg fand nicht statt; die Landesliga Mittelrhein wurde in der folgenden Spielzeit 1950/51 auf zwei Staffeln erweitert.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblink 
Landesliga Mittelrhein 1949/50 bei f-archiv.de

1949
Fußballsaison 1949/50